Arákhova kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kariaí (ort i Grekland, Peloponnesos), Lakonien, 
 Rizó (ort i Grekland, Epirus), Thesprotia, 
 Aráchova (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Nomós Voiotías, 
 Kríni (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Achaḯas, 

Robotskapade Greklandförgreningar